

Sigle 
 Lunar Receiving Laboratory – struttura del Programma Apollo

Codici 
 LRL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Niamtougou (Togo)
 lrl – codice ISO 639-3 della lingua lari